

Toponyme 
 Monassut, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Monassut-Audiracq ;
 Monassut-Audiracq, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme